Il singolare del torneo di tennis WTA Argentine Open 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Gabriela Sabatini che ha battuto in finale Arantxa Sánchez Vicario 6-1, 6-1.

Teste di serie

 Gabriela Sabatini (Campionessa)
 Zina Garrison (terzo turno)
 Lori McNeil (semifinali)
 Petra Huber (terzo turno)
 Mercedes Paz (secondo turno)
 Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
 Isabel Cueto (secondo turno)
 Adriana Villagran-Reami (secondo turno)

 Vicki Nelson-Dunbar (terzo turno)
 Bettina Fulco (quarti di finale)
 Federica Bonsignori (terzo turno)
 Arantxa Sánchez Vicario (finale)
 Patricia Tarabini (quarti di finale)
 Nicole Krijger-Jagerman (quarti di finale)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WTA Argentine Open 1986